Het seizoen 2012/13 was het 116e seizoen in de Schotse voetbalcompetitie.

Scottish Premier League

Deelnemende teams 
De volgende teams zijn zeker van deelname aan de Scottish Premier League 2012/13. Ross County FC promoveerde als kampioen van het seizoen 2011/12 uit de First Division en speelt daarmee voor het eerst in de Premier League. Ross County nam de plaats in van Dunfermline Athletic FC, dat als nummer laatst van het seizoen 2011/12 naar de First Division degradeerde. Dundee FC promoveerde door het faillissement van Rangers FC als nummer 2 uit de First Division.

Eindstanden

Reguliere competitie

Kampioensgroep

Degradatiegroep

Scheidsrechters

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2012/13 uit in de Scottish Premier League.

Toeschouwers

Celtic FC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Celtic FC, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van trainer-coach Neil Lennon voor de 44ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Schotland werden. De cijfers hebben betrekking op de reguliere competitie.

Zie ook
 Schotse voetbalbeker 2012/13
 Scottish League Cup 2012/13
Schots voetbalelftal in 2012
Schots voetbalelftal in 2013

Externe links 
 Scottish Premier League official website
 BBC Scottish Premier League portal

Schots voetbalseizoen
Competitievoetbal 2012/13